Натуральне число 1198
 1198 рік до нашої ери
 1198 рік нашої ери